LUA может означать:

 Последний универсальный общий предок () — предполагаемый ближайший общий предок всех ныне живущих на Земле организмов.
 Неправильное написание для Lua — языка программирования, разработанного в подразделении Tecgraf Католического университета Рио-де-Жанейро.